Быталах-Кёлюе () — топоним (тип: лимноним) в России якутского происхождения.

 Быталах-Кёлюе — озеро, на левом берегу р.Арга-Юрях, Республика Саха (Якутия), координаты 69°04’с. ш. 151°34’в. д..
 Быталах-Кёлюе — озеро, южнее оз. Кыстах, Республика Саха (Якутия), координаты 68°53’с. ш. 153°30’в. д..

Примечания